Sancti-Spíritus – comune spagnolo nella provincia de Badaxoz nella comunità autonoma di Estremadura.
 Sancti-Spíritus – comune spagnolo nella provincia de Salamanca nella comunità autonoma di Castiglia e León. 
 Sancti Spíritus – comune cubano nella provincia de Sancti Spíritus.
 Provincia di Sancti Spíritus – province di Cuba.